PADIS bezeichnet:
 Passenger and Airport Data Interchange Standards Standards der IATA für den Austausch von Fluginformationen
 Pan African Development Information System, ehemalige Abteilung der Wirtschaftskommission für Afrika
 Poison and Drug Information Services in Calgary Kanada

Siehe auch:
 Padise, eine Landgemeinde im estnischen Kreis Harju